Сезон 2013/14 Премьер-лиги Бангладеш (также называемой по имени спонсора Grameenphone Bangladesh Premier league ) это седьмой сезон лиги, начиная с 2007 года. Всего в соревновании приняли участие 10 клубов. Клуб Шейх Руссел не сумел защитить чемпионский титул, завоеванный в прошлом сезоне.

Города и стадионы

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты

1 и 2 круги

3 круг

Внешние ссылки 
Сезон 2013/14 на rsssf.com

Примечания 

Сезоны чемпионата Бангладеш по футболу
Бангладеш
2013 год в Бангладеш
2014 год в Бангладеш